Митрополи́т Ефре́м (,  в миру Гео́ргий Спано́с  ; 18 марта 1939, Модесто, США — 24 января 2019, Бостон, США) — епископ Святой православной церкви Северной Америки (Бостонский синод), митрополит Бостонский (1996—2015).

Биография 
Родился 18 марта 1939 года в Модесто, в Калифорнии, в семье Хризостома Спаноса (Спанудакиса), родом из Питагориона (принял схиму с именем Хрисанф, †1982) и его супруги Урании (в девичестве Псома, приняла схиму с именем Нектария в монастыре Рождества Богородицы, †1986), родом из Маратокамбоса с острова Самос.

Обучался в  в Сан-Франциско, а после её окончания поступил в греческий колледж Святого Креста в Бруклайне, где окончил четырёхгодичный курс бакалавриата и, после него, ещё три года изучал богословие, завершив образование в июне 1963 года. В колледже его преподавателями были в том числе священники Георгий Флоровский и Иоанн Романидис. В 1963 году поступил в братию Преображенского монастыря в Бостоне.

28 августа 1963 года в Новом Скиту на Афоне был пострижен в рясофор, а 28 августа 1966 года был пострижен в монашество.

30 января 1988 года в Преображенском монастыре в Бостоне митрополитом Кефалонийским Максимом по благословлению архиепископа Афинского Авксентия (Пастраса) был рукоположён в сан иеродиакона, а 1 февраля 1988 года в  — в сан иеромонаха.

Обладая музыкальными способностями и хорошим голосом, предпринял переложение традиции византийского церковного пения применительно к переведённым с древнегреческого на английский язык церковным текстам (позднее эту работу продолжил иеромонах Серафим).

В 1989 году в юрисдикции ИПХ Греции (Синод Авксентия) был хиротонисан в сан епископа Бостонского, викария Американской архиепископии.

В 1996 году возглавил Святую православную церковь Северной Америки.

13 августа 2015 года вышел на покой. Оставался постоянным членом Бостонского синода с правом голоса.

Скончался 24 января 2019 года в Преображенском монастыре Бостона. 26 января митрополит Григорий (Бабунашвили) совместно с другими архиереями и братией монастыря совершил чин отпевания и погребения умершего.

Примечания 

Священнослужители православных церквей вне общения со Вселенским православием
Святая православная церковь Северной Америки